Лозник може бити:

 Лозник (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Лозник (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ